Harich ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Lise Harich (1898–1975), deutsche Judenretterin und Gerechte unter den Völkern, Frau von Walther Harich
 Armin Harich (* 1969), deutscher Gleitschirmpilot
 Björn Harich (* 1976), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Eta Harich-Schneider (1897–1986), deutsche Musikologin und Cembalospielerin
 Henriette Harich-Schwarzbauer (* 1955), österreichisch-schweizerische Altphilologin
 Walther Harich (1888–1931), deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Wolfgang Harich (1923–1995), deutscher Philosoph und Journalist

Harich steht für:

 Harich (Friesland), ein Ort in der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren

Siehe auch:
 Harig
 Harrich
 Gruppe Harich